El topónimo Brocton puede referirse a varios lugares diferentes:
 la localidad de Brocton, en el condado de Staffordshire (Inglaterra, Reino Unido);
 la pequeña población de Brocton, en el estado de Illinois (Estados Unidos); o
 la villa de Brocton, en el estado de Nueva York (Estados Unidos).